Dennis Novak era il detentore del titolo ma è stato eliminato in semifinale.

In finale Arthur Cazaux ha sconfitto Lloyd Harris con il punteggio di 7-6(7-5), 6-2.

Teste di serie 

  Dennis Novak (semifinale)
  Lloyd Harris (finale)
  Kacper Żuk (primo turno)
  Zdeněk Kolář (primo turno)

  Michael Geerts (secondo turno) 
  Daniel Michalski (quarti di finale) 
  Sho Shimabukuro (primo turno) 
  Tennys Sandgren (quarti di finale)

Qualificati 

  Giovanni Fonio (primo turno)
  Henri Squire (primo turno)
  Evgenij Donskoj (quarti di finale)

  Arthur Cazaux (campione) 
  Jason Jung (semifinale) 
  Alafia Ayeni (primo turno)

Wildcard 

  Palaphoom Kovapitukted (primo turno)
  Kasidit Samrej (primo turno)

  Wishaya Trongcharoenchaikul (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Nonthaburi Challenger II 2023